Paraopeba (rivier), rivier in Brazilië, die stroomt in de staat Minas Gerais
 Paraopeba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
 Paraopeba (schimmel), geslacht van schimmels in de familie Asterinaceae